La Mola de Punxó és una muntanya de 377 metres que es troba al municipi de Tortosa, a la comarca catalana del Baix Ebre.

Referències 

Muntanyes de Tortosa